Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2010. Für das Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich vier Paarungen, welche die beiden Qualifikationsrunden erfolgreich überstanden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 20. Juni 2010 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw Herrendoppel-Qualifikation 2010 (englisch)

Herrendoppel
2010